Old Fort, Carolina del Nord
Old Fort, Ohio